La Coppa delle Coppe 1998-1999 è la 27ª edizione del secondo torneo pallavolistico europeo per importanza dopo la Champions League ed è stato organizzato come di consueto dalla Confédération Européenne de Volleyball (CEV).
Hanno partecipato a questa edizione 29 squadre provenienti da 29 Federazioni diverse.
Il torneo è stato vinto dall'AS Cannes, alla sua prima affermazione in questa manifestazione.
Si tratta della prima vittoria di una squadra francese in questa competizione.

Formula
 1st round: 10 squadre si affrontano in gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta;
 2nd round: le 5 squadre vincenti più altre 11 qualificate di diritto si affrontano in gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta;
 Maine phase: le 8 squadre vincenti più altre 8 qualificate di diritto vengono divise in 2 gironi da 8 e si affrontano in gare di sola andata;
 Final four: vi si qualificano le prime 2 di ogni girone; è stata disputata a Atene (Grecia), prevede Semifinali, Finale per il 3º e 4º posto e Finale per il 1º e 2º posto, con gare di sola andata.

Squadre partecipanti

Squadre ammesse al 1st Round

 VC Mamer
 Gentofte Volley
 Paris Lodron Salzburg
 
 Kommunalnik Grodno

 Locomotiv Ungeni
 Anorthosis Famagusta
 Maccabi Tel Aviv
 Partizani Tirana
 Fibrex Rifil Savinesti

Squadre ammesse al 2nd Round

 Remote IT Zwolle
 
 Salonit Anhovo
 Jihostroj České Budějovice
 Azot Cherkasy
 Keski-Savon Pateri Varkaus

 
 VSK Púchov
 Pini Kaposvar
 Arçelik Istanbul
 Crvena Zvezda Beograd

Squadre ammesse alla Maine Phase

 HVB Zonhoven
 Pauk Domaljievac Zupanja
 
 AS Cannes

 Aris Marmouris Thessaloniki
 Alpitour TNT Cuneo
 Castêlo da Maia GC

1st round

2nd Round

Maine phase

Risultati

Classifiche

Final Four

Collegamenti esterni
 

Pallavolo nel 1998
Pallavolo nel 1999
 1998-1999